Biologia
 Zmysł równowagi
 Równowaga biocenotyczna – samoregulacja ekologiczna,
 Homeostaza
Medycyna
 Równowaga kwasowo-zasadowa
 Równowaga wodno-elektrolitowa
Fizyka i chemia
 Równowaga – równowaga mechaniczna, 
 Równowaga hydrofilowo-lipofilowa,
 Równowaga termodynamiczna – stan układu termodynamicznego, w którym  zachodzi równowaga cieplna, mechaniczna i chemiczna,
 Równowaga reakcji chemicznych – stan równowagi, w którym stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie.
 Równowaga osmotyczna – równowaga pomiędzy dwoma roztworami oddzielonymi membraną półprzepuszczalną
 Równowaga jonowa
 Równowaga tautomeryczna
 Równowaga dynamiczna – stan równowagi, w którym dwa przeciwne procesy przebiegają z taką samą prędkością,
 Stała równowagi – współczynnik opisujący stan równowagi odwracalnych reakcji chemicznych
 Prawo podziału Nernsta – równowaga podziałowa,
Ekonomia
 Równowaga makroekonomiczna
 Równowaga rynkowa – uwarunkowania ekonomiczne,
Teoria gier
 Równowaga Nasha
Inne
 Równowaga geostroficzna – meteorologia,
 Stabilność ekologiczna,
 Izostazja, Teoria izostazji – równowaga pomiędzy różnymi wycinkami skorupy ziemskiej,
 Ataraksja – spokój i równowaga ducha, ideał spokoju,